Mirador est à l'origine un mot catalan, espagnol et portugais signifiant « point de vue, d'observation ».

Moyens d'observation 
 Un mirador est un moyen d'observation surélevé comme un poste de garde militaire ou dans une prison ;
 Un mirador est un poste d'affût surélevé pour les chasseurs ;
 Un mirador est un siège assez haut utilisé par les maîtres-nageurs sauveteurs, pour surveiller la baignade ;
 Le mot espagnol mirador désigne une terrasse ou un autre point élevé d'où l'on a une belle vue (un belvédère).

Toponymes 
 
 Lomas del Mirador est une localité de la province de Buenos Aires
 Quinta El Mirador est une localité de la province de Chubut.

 
 Mirador est une municipalité de l'État du Maranhão
  Mirador est une municipalité du Paraná

 
  Mirador est le nom d'une station de métro de Santiago

 
 Mirador del Río est un point de vue situé sur l'île de Lanzarote aux îles Canaries
 Mirador de les Barques est un point de vue situé dans la municipalité de Sóller à Majorque

 
 Mirador de la Flor est une attraction touristique située à Corpus Christi (Texas)

 
 El Mirador est un site archéologique maya situé dans le Petén au Guatemala

 
 Mirador del Obispado est le plus grand drapeau du Mexique, dans la ville de Monterrey

 
 Le Mont Mirador est une montagne des Philippines

Culture 
 Mirador est une série télévisée québécoise diffusée depuis  ;
 Mirador TV est une chaîne de télévision de la République démocratique du Congo ;
 Mirador est un album du groupe de musique Tarnation ;
 Mirador est une chanson interprétée par Johnny Hallyday sur l'album Cadillac sorti en 1989 ;
 Mirador est une chanson interprétée par Kezah et Freddy Gladieux, publiée sur la chaîne YouTube de Squeezie, en 2019 ;
 Mirador est le nom d'un personnage de fiction de la série de bande dessinée Kid Paddle.